Eyewitness (en français L'Œil du témoin) est un titre de plusieurs œuvres :

 Art et spectacle 
 Cinéma 
 Eyewitness, film britannique réalisé par Muriel Box (1956) ;
 Eyewitness, film britannique réalisé par John Hough (1970) ;
 Eyewitness, titre original du film américain L'Œil du témoin, réalisé par Peter Yates (1981) ;
 Eyewitness, court métrage documentaire réalisé par Bert Van Bork (1999) (nommé aux Oscars en 2000) ;

 Télévision 
  est une série américaine de 1953 ;
 Eyewitness (Les Yeux de la découverte), titre original de la série télévisée documentaire britannique (1994-1997) ;
 Témoin sous silence (Eyewitness) est une série norvégienne (2014) ;
 Eyewitness, titre original du téléfilm américain Descente en eaux troubles (2015) ;
 Eyewitness, série télévisée américaine créée par Adi Hasak diffusée en 2016 basée sur Øyevitne ;

 Musique 

  ;
  ;

 Autre 

 Eyewitness est un livre de Ernest Dunlop Swinton ;
  ;
 '' est un magazine publié par G. K. Chesterton ;